Зенку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 95 км на південь від Меца, 15 км на північ від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Зенкур на сайті французького Національного інституту географії
 Зенкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Зенкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Зенкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Зенкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези